Frăsinet (Călărași) ;
 Frăsinet (Teleorman) ;